Jumeaux – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme
 Jumeaux – montagna delle Alpi Pennine
 Jumeaux - nome in francese (contrazione) dei Gemelli di Mologna, nelle Alpi Biellesi